

Onomastica
Husain – diminutivo del nome proprio di persona Hasan

Persone
Claudio Husaín – calciatore argentino
Maqbool Fida Husain – pittore, regista e sceneggiatore indiano
Mohamed Husain – calciatore bahreinita